Абдрахимов — башкирская, казахская и татарская фамилия; имеет женскую форму Абдрахимова.

Известные носители 
 Абдрахимов, Вахит Рахматович (род. 1961) — глава администрации городского округа «город Стерлитамак» в 2009—2010 гг.
 Абдрахимов, Габидулла Рахматуллаевич (род. 1975) — казахстанский государственный деятель, аким города Шымкент.
 Абдрахимов, Забих Абдулхакович (1918—1979) — геолог, первооткрыватель ряда месторождений полезных ископаемых.
 Абдрахимов, Марат Чулпанович (род. 1970) — российский актёр.

См. также 
 Абдрахимово — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана, относится к Юнусовскому сельсовету.